|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Stanford (officieel Bank of the West Classic) van 2015 vond plaats van 3 tot en met 9 augustus 2015 in de Amerikaanse stad Stanford. Het was de 44e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki bereikte de tweede ronde. Daarin werd zij uitgeschakeld door Varvara Lepchenko.

Het vijfde reekshoofd, Angelique Kerber uit Duitsland, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Tsjechische Karolína Plíšková in drie sets. Kerber wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Stanford op haar naam te schrijven, na de finale hier te hebben verloren in 2014. Het was haar zevende WTA-titel, de vierde van 2015.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Garbiñe Muguruza en Carla Suárez Navarro hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

De als eerste geplaatste Taiwanese zussen Chan Hao-ching en Chan Yung-jan bereikten de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Kateryna Bondarenko en Tatjana Maria.

Het ongeplaatste Chinese duo Xu Yifan / Zheng Saisai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Spaanse koppel Anabel Medina Garrigues en Arantxa Parra Santonja in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Xu had daarnaast al twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Zheng ook twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Stanford 2015
Stanford